Alcobaca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tucuruí, ort, Pará, 
 Alcobaça (kommun i Brasilien), Bahia,

Portugal 

 Alcobaça, stad och kommun, 

Robotskapade Brasilienförgreningar